Blamey je priimek več znanih ljudi:
 Marjorie Blamey, angleška slikarka in ilustratorka
 Stephen Blamey, britanski matematik in filozof
 Thomas Albert Blamey, avstralski general